GZR steht für:

 Gewerbezentralregister in Deutschland
 eine Rockband, siehe GZR (Band)

GZR